Елио де Анджелис е бивш италиански пилот от Формула 1.

Роден е на 26 март 1958 г. в Рим, Италия. Умира на 15 май 1986 г. в Марсилия, Франция след нелепа катастрофа по време на тестове на пистата Пол Рикар.

Кариера 

 1974 – 1976 – картинг
 1977 г. – шампион в италианската Формула 3
 1978 г. – Формула 2; Формула 3 – победител в Монако
 1979 г. – Дебют във Формула 1 с Шедоу; 3 точки, 15-и в класирането
 1980 г. – Лотус Форд; 13 точки, седми в класирането
 1981 г. – Лотус Форд; 14 точки и е осми
 1982 г. – Лотус Форд; става девети в класирането, победа в Австрия
 1983 г. – Лотус Форд и Лотус Рено Турбо; две точки
 1984 г. – Лотус Рено Турбо; 34 точки, трети в класирането след Ники Лауда и Ален Прост
 1985 г. – Лотус Рено Турбо; 33 точки
 1986 г. – Брабам БМВ Турбо; кара в четири състезания, като в три от тях отпада

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Италиански пилоти от Формула 1
Загинали автомобилни пилоти
Родени в Рим
Починали в Марсилия